Wikilengua (Wikilangue) est un portail de l'internet pour l'utilisation de la langue espagnole. Le site est consacré à la grammaire, l'orthographe et des questions sur la langue.
Les fondements de Wikilengua sont :
 Partager les connaissances
 Partager la langue espagnole

Liens externes 
  Portail du site web Wikilengua
  La langue espagnole a créé son propre site : Wikilengua de Reuters.
  Naissance de la Wikilengua dans El País.

Langue espagnole
Site web en espagnol
Site web espagnol
Site web consacré à l'écriture
Wiki